Saetilla puede referirse a:

 el nombre común de la planta Bromus hordeaceus; o
 el nombre común de la planta Bromus lanceolatus.